Landmark foi um massively multiplayer online role-playing game desenvolvido e publicado pela Daybreak Game Company (originalmente Sony Online Entertainment) para Microsoft Windows.

O nome original do jogo foi EverQuest Next Landmark, mas foi trocado para Landmark em março de 2014.

O objetivo original para EverQuest Next Landmark era principalmente para ser como uma ferramenta de criação de conteúdo para jogadores de EverQuest Next.

Landmark foi lançado em junho de 2016 e foi jogável até que os servidores foram encerrados em fevereiro de 2017.

Desenvolvimento 
O objetivo original para EverQuest Next Landmark era principalmente para ser como uma ferramenta de criação de conteúdo para jogadores do EverQuest Next.

Em Abril de 2014, Dave Georgeson, diretor do desenvolvimento de EverQuest series, disse à Polygon na entrevista que "a Sony Online [Daybreak] nunca terminará de fazer o Landmark".

Em 2 de Fevereiro de 2015, a Sony vendeu a Sony Online Entertainment para a empresa de investimento Columbus Nova, que renomeou-a para Daybreak Game Company.

Em Junho de 2015, foi anunciado que a Daybreak Game Company mudou seu foco de desenvolvimento de Landmark para EverQuest Next, o que significa que "quaisquer recursos que são apenas do Landmark estão com pouca prioridade e terá que esperar até que tenhamos tempo para voltar para eles."

Em 11 de Março de 2016, o presidente da Daybreak Game Company Russell Shanks anunciou que EverQuest Next havia sido cancelado. E também outro anúncio foi feito por um produtor executivo de EverQuest e EverQuest II  em fóruns oficiais do Landmark que em 2016 seria o lançamento do Landmark .

Em 5 de Janeiro de 2017, apenas sete meses após o seu lançamento, a Daybreak anunciou que estariam desligando os servidores do jogo, bem como os fóruns e canais de mídia social que acompanham, em 21 de fevereiro de 2017.

Ligações externas 
 

Jogos eletrônicos de 2016
MMORPG
Jogos eletrônicos desenvolvidos nos Estados Unidos
Jogos para Windows